Нелинейность:
 Нелинейность (компьютерные игры)
 Нелинейная система
 Нелинейная оптика
 Нелинейная динамика
 Нелинейная регрессия
 Нелинейная корреляция
 Нелинейное программирование
 Нелинейное управление
 Нелинейные функции
 Нелинейный монтаж